

Geografia

Czechy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Moravský Beroun

Szwajcaria 
 Bärn – szwajcarska nazwa kantonu Berno
 Bärn – szwajcarska nazwa miasta Berno

Inne 
 Bärn – dawny powiat

Zobacz też 
 Bern